Termin nikotinamid adenin dinukleotid (fosfat) transhidrogenaza ima više značenja.
 NAD(P)+ transhidrogenaza (B-specifična)
 NAD(P)+ transhidrogenaza (AB-specifična)